Atkins Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Atkins Knob (Georgia)
 Atkins Knob (Tennessee)